Esta é uma lista de metrópoles e conurbações e as cidades, subúrbios e periferias que compõem suas áreas metropolitanas, agrupadas por continente e país.

África

África do Sul
 Johanesburgo:

Américas

Argentina
 Buenos Aires: Avellaneda

Brasil
 Brasília: Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás, Vila Boa
 Belo Horizonte: Contagem, Betim, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Caeté, Vespasiano, Lagoa Santa, Nova lima, Nova União, Sabará, Ibirité
 Porto Alegre: Alvorada, Araricá, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Eldorado do Sul, Estância Velha, Esteio, Glorinha, Gravataí, Guaíba, Mariana Pimentel, Nova Hartz, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Parobé, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Sapiranga, Sertão Santana, Viamão
 Recife: Jaboatão dos Guararapes , Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Camaragibe, Cabo de Santo Agostinho, São Lourenço da Mata
 Rio de Janeiro: Niterói, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São Gonçalo, São João de Meriti, Nilópolis, Belford Roxo, Mesquita, Magé
 São Paulo: Osasco, Diadema, São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul, Guarulhos, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Embu, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, Mogi das Cruzes, Guararema, Jandira, Mairiporã, Francisco Morato, Juquitiba, Franco da Rocha, Arujá, Pirapora do Bom Jesus
 Salvador: Camaçari, Lauro de Freitas, São Francisco do Conde, Candeias, Dias d'Ávila, Simões Filho, Itaparica
 Campinas: Hortolândia, Jaguariúna, Nova Odessa, Holambra, Vinhedo
 Curitiba: São José dos Pinhais, Colombo, Araucária, Contenda, Campo Largo, Bocaiúva do Sul, Piraquara, Quatro Barras
 Belém: Ananindeua, Benevides, Marituba, Santa Bárbara do Pará
 Uberlândia: Araguari, Monte Alegre de Minas, Prata, Indianópolis, Tupaciguara

Estados Unidos
 Chicago:  Aurora, Gary, Naperville
 Detroit:
 Miami:
 Los Angeles: Hollywood, Beverly Hills, Malibu, Pasadena, Paramount, Santa Monica, Long Beach, Glendale, Santa Clarita, Bradbury (Califórnia), Burbank, Monterey Park, Sierra Madre, Vernon, West Hollywood
 Nova York:
 San Francisco:

México
 Cidade do México:

Ásia

China
 Hong Kong:
 Pequim:
 Xangai:

Índia
 Nova Délhi:

Japão
 Tóquio:
 Nagasáqui:

Europa

Alemanha
 Frankfurt:
 Berlim:
 Hamburgo:
 Munique:

Espanha
 Madrid:
 Barcelona:

França
 Paris:

Itália
 Roma:
 Milão:
 Turim:

Portugal
 Lisboa: Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro,Cascais, Loures, Mafra, Montijo, Moita, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra, Vila Franca de Xira
 Porto: Arouca, Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Porto, Póvoa de Varzim, Santa Maria da Feira, Santo Tirso, São João da Madeira, Trofa, Vale de Cambra, Valongo, Vila do Conde, Vila Nova de Gaia.

Reino Unido
 Londres:
 Manchester:
 Liverpool:

Suécia
 Estocolmo:

Oceania

Austrália
 Sydney:
 Melbourne: